Juan Bautista Alberdi (Tucumán), een plaats in het Argentijnse departement Monteros, provincie Tucumán
Juan Bautista Alberdi (departement), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán
Juan Bautista Alberdi (persoon), een Argentijnse politiek theoreticus